Поли́ция Квебе́ка () — полицейские силы в канадской провинции Квебек. Главное управление Полиции Квебека расположено на улице Партене в Монреале. Численность служащих в полиции — 5269 человек.

Главной функцией полиции Квебека является контроль за применением законов провинции, некоторых местных муниципальных законов, уголовного кодекса и многих других законов Квебека и, в случае необходимости, содействие муниципальным полицейским силам. Например, сотрудники полиции по закону могут также действовать в качестве агентов по охране лесов. Полиция Квебека также отвечает за предоставление услуг муниципальной полиции муниципалитетам провинции, в которых не организована муниципальная или областная полицейская служба. По закону к ним относятся муниципалитеты с населением менее 50 000 человек. Полиция представлена в основном в сельских и пригородных районах. Полиция также патрулирует провинциальные шоссе. Кроме того, полиция Квебека может расследовать любое происшествие, связанное с правонарушением, совершённым муниципальным полицейским органом, или когда вмешательство полиции повлекло смерть человека.

В начале 2000-х в структуру полиции вошло много небольших полицейских служб (например, в Драммондвилле и Сент-Иасенте).

История 
1 февраля 1870 г. квебекским провинциальным правительством была создана Police provinciale du Québec под руководством её первого комиссара, судьи Пьер-Антуана Дусе. Это новое формирование заняло штаб-квартиру городской полиции Квебека, которая при этом упразднялась, однако в 1877 г. была воссоздана.

В 1900 г. были созданы две отдельные полицейские организации: Бюро провинциальных детективов Монреаля, в ответ на волну преступлений в этом городе, и Финансовая полиция, чья миссия заключалась во взимании налогов. В 1902 г. правительством было принято решение, что провинциальная полиция должна управляться не судьёй, а офицером полиции. Первым главой, выбранным из рядов полиции, стал Огастин Маккарти.

В 1922 г. было открыто две штаб-квартиры: одна в городе Квебеке под руководством Маккарти и одна в Монреале, которую возглавил Дьедонне Даниель Лоррен. Тогда же Бюро провинциальных детективов Монреаля вошло в состав общей провинциальной полиции. В квебекском отделении служило 35 полицейских и 2 детектива.

В 1925 г. полицейские стали патрулировать свои участки на мотоциклах.

Происшествие в Монтебелло 
В августе 2007 г. полиция Квебека признала, что среди протестующих на митингах ТБП на Монтебелло в 2007 г. находились её тайные агенты. Это заявление было сделано после широкого распространения в канадских СМИ и на YouTube видео  , снятого протестующими. Несмотря на частое использование тайных агентов на подобных протестах, это видео вызвало споры, главным образом, из-за того, что один из офицеров был показан с камнем в руке, что навело некоторых на мысль, что полиция действовала в качестве провокаторов, подстрекающих к насилию.

Система распознавания номерных знаков (СРНЗ) 
Полиция Квебека использует СРНЗ с 2009 г. Целью СРНЗ является повышение безопасности на улицах и шоссе путём устранения транспортных средств, которые не могут находиться на дороге. База данных с рабочим списком номеров может содержать:
 незарегистрированные номера (не оплаченные в ДТС)
 краденые транспортные средства
 транспортные средства, использовавшиеся для похищения детей
 транспортные средства, разыскиваемые полицией

СРНЗ установлена на 10 транспортных средствах полиции Квебека. Интегратором СРНЗ является Gtechna. Gtechna — разработчик программного обеспечения, предназначенного, главным образом, для выдачи выписок и управления. Он интегрирует технологии миссии, например распознавание номерных знаков, для модернизации контроля за нарушениями дорожного движения и парковки автомобилей.

Главы и генеральные директора 
 Пьер-Антуан Дусе (1870—1877)
 Жан-Батист Амио (1877—1878)
 Александр Шово (1880—1899)
 Огастин Маккарти (1902—1932)
 Дьедонне Даниель Лоррен (1922—1928)
 Морис-Шарль Лалонд (1929—1936)
 Филип Обе (1936—1937)
 Филип-Огюст Пьюз (1937—1940)
 Марсель Габури (1940—1944)
 Жозеф-Поль Ламарш (1944—1950)
 Илер Борегар (1954—1960)
 Жозафа Брюне (1960—1965)
 Ж. Адриен Робер (1965—1968)
 Морис Сен-Пьер (1969—1973)
 Поль-А. Бенуа (1973—1974)
 Жак Бодуэн (1974—1988)
 Робер Лавинь (1988—1995)
 Серж Барбо (1995—1996)
 Ги Куломб (1996—1998)
 Флоран Ганье (1998—2003)
 Норман Пру (2004 — 30 июня 2008)
 Ришар Дешен (с 1 июля 2008)

Районы 
 Низовья Святого Лаврентия — Гаспези — Острова Мадлен
 Сагеней — Озеро Сен-Жан
 Капиталь-Насьональ — Шодьер-Аппалачи
 Мориси — Центр Квебека
 Эстри
 Монреаль — Лаваль — Лаврентиды — Ланодьер
 Оттава
 Абитиби-Темискаминг — Север Квебека
 Кот-Нор
 Монтережи

Звания 
Отличительные знаки званий Полиции Квебека прикрепляются к рукавам на эполеты форменных пиджаков или на заплечики рубашек.

Сержант
Лейтенант
Капитан
Инспектор
Старший инспектор
Заместитель директора
Генеральный директор ПК

Парк 

 

Автомобили:
 Полицейский перехватчик Ford
 Chevrolet Impala
 Dodge Charger (LX)
 Volkswagen New Beetle
 Chevrolet Caprice — выбыли
 Plymouth Fury — выбыли
 Chevrolet Bel Air — выбыли
 Ford LTD (Северная Америка) — выбыли

Грузовые автомобили:
 Dodge Dakota
 Ford E-250
 Ford F-350
 Ford F-450
 Пикап Dodge Ram 2500 

Мотоциклы:
 Полицейский мотоцикл BMW
 Велосипеды Mikado

Специальные автомобили:
 Командный пункт Prevost Car
 Бронированный грузовой автомобиль Hummer H1
 Вспомогательный автобус International 7500
 БТР

Авиация:
 Bell 206
 Bell 206 LT
 Bell 412

Море:
 Патрульный катер Doral
 Bombardier Sea-doo

Бездорожье:
 Аэросани Bombardier Ski-doo
 Вездеход Grizzly

Другое:
 Гольф-карт
 Подметально-уборочная машина

Примечания

См. также 
 Полиция
 Сыскная полиция
 Полицейская служба города Монреаля
 Государственная полиция
 Провинциальная полиция Онтарио
 Королевская полиция Ньюфаундленда
 Ньюфаундлендские рейнджеры
 Королевская канадская конная полиция

Ссылки 

 Веб-сайт Полиции Квебека 
 Полиция Канады

Право в Квебеке
Правоохранительные органы Канады
Организации Монреаля
Организации, основанные в 1870 году
Политика Квебека